WMTS steht für:
 Web Map Tile Service, ein Standard des Open Geospatial Consortium OGC.
 Wetterau-Main-Tauber-Stellung, ein militärischer Bunkergürtel zwischen Büdingen in der Wetterau und dem unterfränkischen Klingenberg in Bayern.
 Wladimirski Motoro-Traktorny Sawod, einen ehemaligen russischen Traktoren- und Motorenhersteller aus Wladimir.

Abkürzung